Кинокомедия, комедийный фильм — кинематографический жанр, основой которого служит юмор. К этому жанру киноискусства относятся фильмы, которые ставят целью рассмешить зрителя, вызвать улыбку, улучшить настроение или высмеять какие-либо недостатки. Наряду с драмой, фильмами ужасов и научной фантастикой, комедия — один из основных жанров кинофильмов.

Комедия — один из старейших жанров кино и происходит от классической комедии в театре. Комедиями были некоторые из ранних немых фильмов, так как буффонада опирается на визуальные изображения, не требуя звука. Когда звуковые фильмы стали распространенными в 1930-х годах, кинокомедии стали ещё популярнее, поскольку юмор теперь рождался не только из абсурдных ситуаций, но и из диалогов. Комедия, по сравнению с другими жанрами кино, уделяет больше внимания отдельным звёздам. Многие эстрадные комики переходят в киноиндустрию благодаря своей популярности.

В «Таксономии Сценаристов» (2017) Эрик Р. Уильямс утверждает, что жанры кино в основном основаны на атмосфере, характере и сюжете фильма, и поэтому термины «драма» и «комедия» слишком широки, чтобы считаться жанром. Вместо этого его комедийная таксономия утверждает, что комедия — тип кино, который содержит по крайней мере дюжину различных подтипов. Комедия — жанр развлечений, который призван рассмешить аудиторию. Он может принимать различные формы, включая стендап-комедию, скетч-комедию, ситкомы и комедийные фильмы. Комедия часто использует юмор и сатиру для комментирования социальных и политических вопросов, а также повседневной жизни. Многие комики используют юмор наблюдений, в котором они опираются на свой собственный опыт и окружающий мир для создания комедийного материала. Физическая комедия, которая использует жесты, мимику и язык тела для создания юмора, также является популярной формой комедии. Жанр комедии известен своей способностью рассмешить людей, но также заставить их задуматься, и это может быть отражением общества и его проблем.

Разновидности 
 Абсурдная комедия представляет собой хаотичное действие или поток сознания, который часто высмеивает власти и общество. Жанр восходит к эпохе немого кино.
 Туалетная (грубая) комедия опирается на вульгарный, сексуальный или «туалетный» юмор. Они часто содержат здоровую дозу ненормативной лексики.
 Комедия идей использует юмор для изучения серьезных идей, таких как религия, секс или политика. Часто персонажи представляют собой особые различные мировоззрения и вынуждены взаимодействовать для комедийного эффекта и социальных комментариев.
 Комедия нравов комедия, в которой источником юмора является внутренняя суть характеров и нравов высшего света, смешная и уродливая однобокость, гипертрофированная черта или страсть (порок, недостаток). Эта форма комедии имеет длинную родословную, которая восходит, по крайней мере, к комедии Уильяма Шекспира «Много шума из ничего».
 Чёрная комедия — жанр с примесью цинизма, комический эффект которой состоит в насмешках над смертью, насилием, болезнями, физическими отклонениями или иными «мрачными», макабрическими темами, зачастую представляя собой пародию на фильмы ужасов. 
 Фарсовые комедии преувеличивают ситуации за пределами возможностей, тем самым делая их интересными.
 Псевдодокументальная комедия  подаёт вымышленную историю в документальном стиле, например, вставляя интервью и «документальные» кадры наравне с постановочными сценами.
 Музыкальная комедия как жанр кино уходит своими корнями в 1920-е годы, а мультфильм «Пароходик Вилли» (1928) был самым узнаваемым из этих ранних фильмов. Поджанр возродился с популярностью в 1970-х годах, когда такие фильмы, как «Багси Мэлоун» (1976) и «Бриолин» (1978), получили статус культовой классики.
 Комедия наблюдений находит юмор в повседневной жизни.
 Пародия высмеивает другие жанры кино или известные фильмы. В таких фильмах используется сарказм, стереотипы, насмешки над сценами из других фильмов и очевидность смысла в действиях персонажа.
 Секс-комедия строит юмор на основе сексуальных ситуаций и желаний.
 Ситуационная комедия (ситком) знакомит зрителя с персонажами (нередко представителями стандартных типажей) и помещает их в комические неловкие ситуации, чтобы создать юмористическое и ироничное сопоставление.
 Обычная комедия не пытается применить конкретный подход к комедии, а, скорее, создаёт комедию ради комедии.
 Буффонада (англ. slapstick) — разновидность комедии, при которой юмор рождается из смешных, глупых, порой невозможных в реальности физических действий. Он полагается преимущественно на визуальное изображение событий и не требует звука, а потому идеально подходил для немого кино и был особено распространен в ту эпоху в работах Чарли Чаплина, Бастера Китона, Гарольда Ллойда.
 Сюрреалистическая комедия основывает свой юмор на преднамеренном нарушении причинных рассуждений, производящих событий и поведения, которые, очевидно, нелогичны.

Гибридные поджанры 
Согласно таксономии Уильямса, все описания фильмов должны содержать их тип (комедия или драма) в сочетании с одним (или несколькими) поджанрами. Эта комбинация не создаёт отдельного жанра, а, скорее, обеспечивает лучшее понимание фильма.

Комедийный боевик сочетает в себе комедию и боевик. Жанр стал особенно популярен в Северной Америке в 1980-х, когда комики, такие как Эдди Мёрфи, начали играть более «боеые» роли в таких фильмах как «Сорок восемь часов» (1982) и «Полицейский из Беверли-Хиллз» (1984). Поджанры комедийного боевика (маркированные макрожанры Уильямса) включают в себя:
Комедии о боевых искусствах стали популярны в Гонконге наряду с серьёзными боевиками благодаря работе Джеки Чана, среди прочего, таких как фильм «Кто я?» (1998). «Кунг-фу панда» — это комедийный боевик, который фокусируется на боевом искусстве кунг-фу.
Пародии на супергеройские фильмы, такие как «Пипец», «Хэнкок», «Дэдпул» 
 Бадди-муви — комедийные боевики или детективы о непохожих напарниках, чей контраст характеров создаёт комический эффект.
 Комедийный триллер — тип, сочетающий элементы юмора и саспенса.
 Комедийный детектив — жанр, сочетающий элементы комедии и детектив. Хотя жанр, возможно, достиг своего пика в 1930-х и 1940-х годах, с тех пор постоянно выпускаются комедийные детективы.
 Криминальная комедия — смесь криминальных и комедийных фильмов.
 Фэнтезийная комедия использует магические, сверхъестественные или мифологические образы в комедийных целях. Некоторые фэнтезийные комедии включают в себя элемент сатиры или пародии , выворачивающей штампы фэнтези наизнанку.
 Комедия ужасов — жанр, в котором темы и приёмы, характерные для фильмов ужасов, рассматриваются с юмористическим подходом. В этих фильмах пародируются глупые и китчевые клише ужасов. Некоторые из них гораздо более тонкие и не пародируют ужасы, например, Американский оборотень в Лондоне. Другой стиль комедии ужасов также может полагаться на чрезмерное насилие и кровь — такие фильмы иногда известны как splatstick, сочетание слов splatter и slapstick.
 Повседневная комедия рассматривает небольшие события в жизни человека и преувеличивает его важность. «Мелочи в жизни» кажутся такими же важными для главного героя (и зрителей), как кульминационная битва в боевике или последняя перестрелка в вестерне. Часто главные герои сталкиваются с многочисленными, пересекающимися проблемами в ходе фильма. Повседневная комедия часто находит юмор в комментариях абсурдности или иронии повседневной жизни. Юмор персонажей также широко используется в повседневных комедиях.
 Романтическая комедия (ромком) — комедийные фильмы, в центре которых традиционные любовные истории (например, такие темы, как «любовь с первого взгляда», «любовь побеждает всех» или «для всякого найдётся половинка»); история обычно вращается вокруг влюбляющихся персонажей (позднее рассстающихся и снова влюбляющихся).
Эксцентрическая комедия (англ. screwball comedy, буквально — «сумасбродная комедия») — поджанр кинокомедии, для которого свойственно быстрое развертывание действия в непредсказуемом и зачастую неправдоподобном направлении, сопровождаемое множеством сюжетных перипетий.
 Фантастическая комедия пародирует элементы традиционных фантастических фильмов, доводя их до абсурда. 
 Спортивная комедия сочетает жанр комедии с жанром спортивного кино. Тематически история часто заключается в «Нашей команде» против «их команды»; их команда всегда будет пытаться победить, и наша команда покажет миру, что они заслуживают признания или искупления; история не всегда должна включать команду. История также может быть об отдельном спортсмене или история может быть сосредоточена на человеке, играющем в команде. Комедийный аспект этого супержанра часто исходит от физического юмора, юмора характера или сопоставления плохих спортсменов, преуспевающих против шансов.
 Военная комедия: военные фильмы обычно рассказывают историю небольшой группы изолированных людей, которых — один за другим — убивают (буквально или метафорически) внешней силой до тех пор, пока не произойдет финальная борьба за смерть; идея главных героев, столкнувшихся со смертью, является центральным ожиданием в военном фильме. Военные комедии придают этой идее противостоять смерти болезненное чувство юмора. В военном фильме, даже если враг может превзойти силу героя, мы предполагаем, что враг может быть побеждён, если только герой сможет понять, как. Часто эта стратегическая чувствительность предоставляет юмористические возможности в военной комедии.
 Комедийный вестерн  — действие часто происходит на юго-западе США или в Мексике, при этом большое количество сцен происходит снаружи, чтобы мы могли погрузиться в суровую красоту природы. Висцеральные ожидания для зрителей включают в себя кулачные бои, перестрелку и сцены погони. Также ожидаются захватывающие панорамные изображения сельской местности, включая закаты, широкий открытый пейзаж и бесконечные пустыни и небо. Комедийные вестерны часто находят свой юмор в конкретных персонажах, в межличностных отношениях или в создании пародии на вестерн.

История 

Комедийное кино появилась почти одновременно с возникновением кинематографа. Ранние немые комедии продолжали пользоваться большой популярностью у зрителей даже после появления звука. Самым известным комиком эпохи немого кино был Чарли Чаплин.

Согласно итогам масштабного опроса кинопрофессионалов, проводимого раз в десять лет британским изданием Sight & Sound, специалисты выше всего ставят комедийные фильмы «Генерал» (Бастер Китон), «Огни большого города» (Чаплин), «Поющие под дождём» (Стэнли Донен), «В джазе только девушки» (Билли Уайлдер) и «Время развлечений» (Жак Тати).

Рождение 

Комедийное кино появилось одновременно с самим кинематографом. Ещё до появления кино существовали все его «составные части»: фотография, записывающее звук устройство. Были популярны игрушки-книги, на страницах которых были нарисованы почти неотличимые друг от друга рисунки. Но если быстро пролистать книгу — то казалось, что рисунок движется или выполняет какое-то действие.

Первый в истории публичный киносеанс из нескольких фильмов Братьев Люмьер был устроен 28 декабря 1895 года в подвальчике кафе на бульваре Капуцинок, — тогда и был показан комедийный фильм-сценка «Политый поливальщик»: садовник поливает цветы из шланга; какой-то мальчишка наступает ногой на шланг, и вода не течёт; удивлённый садовник заглядывает внутрь шланга, мальчишка убирает ногу, и струя воды брызгает садовнику в лицо. Сцена может быть отнесена к классической комедийной.

Развитие 

По мере распространения кино по миру, комедий изначально было больше, так как жанр фантастики и фильма ужасов ещё не был изобретён Жоржем Мельесом. Первым всемирно известным комиком стал Андре Дид, снимавший коротенькие эксцентрические комедии. Андре Дид играл некоего месье Буаро, которому постоянно не везло, которого все били, окатывали водой. Комедии с участием Дида пользовались огромной популярностью, в разных странах его героя звали по-разному: в Италии — Кретинетти, в Испании — Санчо, в Латинской Америке — Торрибио, в России — Глупышкиным. У Дида появилось множество подражателей во всём мире, и их комедии тоже пользовались успехом. Так продолжалось до 1907 года, когда на экраны Франции вышла коротенькая комедия «Первые шаги на льду», в титрах которой значилось имя тогда ещё никому не известного Макса Линдера. По сюжету герой Линдера должен был стоять на коньках, чего в жизни Макс никогда не делал. Его попытки хоть каким бы то ни было способом устоять на ногах и не упасть были зафиксированы на камеру и принесли Линдеру первую популярность. Позже, в 1908 году, когда Андре Дид уехал в Италию, Макс уверенно занял его место. Линдер стал первым комиком, который придумал героя, внешность которого совершенно не соответствовала жанру комедии. Линдер по-своему развивал жанр комедии. В отличие от дидовских примитивных трюковых комедий, Линдер снимал тоже трюковые фильмы, но в фильмы вкрадывалась определённая сатира. В отличие от Дида, Линдер не кривлялся в своих фильмах, мимика его была тоньше, сдержаннее. Линдер играл не смешного человека, попадающего в курьёзные положения, а реального человека, попадающего в курьёзные положения. Линдер своими фильмами добавил в жанр комедии не только остроумные трюки, но и принцип построения комедии как жанра. Обладая хорошим ритмом, Линдер так компоновал гэги, что они как бы нарастали к финалу фильма. Также Линдер сочинял шутки, исходя из созданного им образа, а не положения. Герой Линдера — это и врач, и повар, и жокей, и учитель танцев, но всегда он элегантный, красивый, импозантный, с французскими усиками, и интеллигентный, не приученный к простой работе. Так, в одной из лент герою Линдера поручают ощипать курицу. Тот, не зная, как это делается, начинает её брить.

Первая мировая война не оказала влияния на развитие комедийного кино, она только уменьшила его производительность и сменила тематику: как раз в период 1914—1918 годов вышли комедии о шпионах, комедии, изображающие войну в юмористическом плане (фильмы Линдера «Макс и сакс», «Макс и шпион» и другие).

С появлением звука в кино в конце 1920-х годов появилась возможность создавать принципиально новые стили и использовать вербальный юмор. В 1930-х некоторые студии ещё пытались создавать немое кино, но вскоре во всех фильмах стал присутствовать звук. Чарли Чаплин продержался дольше всех. В 1930-х годах в его фильмах не было диалогов, но были звуковые эффекты. С появлением звука происходило слияние различных киностудий из-за того, что необходимое оборудование было слишком дорогим и мелкие фирмы не могли его себе позволить. Компания Metro-Goldwyn-Mayer особенно преуспела в это время во многом благодаря комедиям. Фильмы в то время ещё содержали в себе элементы физической комедии, но они часто сочетались с диалогами. Ещё одна черта 1930-х — это комедийные сериалы.

Примечания

Ссылки 
 Кинокритик Алексей Гусев о жанре комедии  // Сеанс
 Статьи о комедии

 
Жанры кино